Open season (littéralement « saison ouverte ») est une expression anglaise qui peut désigner :

 Open season, au sens propre, en cynégétique, une période de chasse pour une espèce sauvage particulière.
 Open season, au sens figuré, une période de consultation du marché en vue de décider des investissements industriels.
 Open Season, un groupe de Reggae, Ska et Rocksteady originaire de Berne.
 Open Season, titre original du film La Chasse sanglante, de Peter Collinson sorti en 1974
 Open Season, un film de Robert Wuhl de 1995
 Open Season, un album de la chanteuse Feist
 Open Season, titre original du film Les Rebelles de la Forêt, film d'animation américain de 2006.
 , une série de films de Sony Pictures Animation.
 Open Season, une chanson de Josef Salvat.